Калабазас има више значења:

 Калабазас (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калабазас (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калабазас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калабазас (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калабазас (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калабазас (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Калабазас (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Калабазас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Калабазас, Калабазас де Абахо (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Калабазас, Калабазас де Ариба (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Калабазас (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Калабазас, Агва де Бенино (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Калабазас, Сан Франсиско дел Саусе (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Калабазас (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Калабазас (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику